Ле-Верне (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Ле-Верне (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Ле-Верне (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Ле-Верне (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Ле-Верне (Верхняя Луара) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.